Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1992-1993 è stato il secondo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 1992-93 partecipano 16 squadre:
 12 hanno mantenuto la categoria :Cussignacco, Fontanafredda, Gemonese, Gradese, Itala San Marco, Porcia, Ronchi, Sacilese, San Daniele, San Giovanni, Serenissima e Tamai
 2 sono state retrocesse dall'Interregionale :Monfalcone e Pro Gorizia
 2 sono state promosse dalla Promozione :San Sergio e San Canzian

Squadre partecipanti

Classifica finale

Calendario

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dal Tamai (3-1 in finale sul Ronchi)

Bibliografia 
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine

Collegamenti esterni 

Friuli